Ředitelství silnic a dálnic, státní podnik (ŘSD, dle dřívějších návrhů Správa dálnic a silnic, SDS) je v České republice připravovaný státní podnik, ve který má být transformována příspěvková organizace ministerstva dopravy Ředitelství silnic a dálnic ČR. Věcný záměr speciálního zákona, kterým má být nový podnik zřízen, vznikal od září 2020. Podle ministerského návrhu z března 2022 má i státní podnik mít název Ředitelství silnic a dálnic, pouze bez přívlastku „ČR“., a k transformaci by mělo dojít k 1. lednu 2024.

Historie vzniku 
Jako důvod přeměny dosavadní příspěvkové organizace byl uváděn záměr, aby organizace mohla lépe platit své odborné zaměstnance a více klíčových odborných činností vykonávat prostřednictvím vlastních pracovníků, nikoliv externích dodavatelů. Příspěvková organizace je svázána nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které podle ministerstva neumožňuje adekvátní odměňování klíčových pracovníků. Podle tiskové zprávy ministerstva cílem mělo být sjednocení právních forem podřízených investičních subjektů v oblasti dopravní infrastruktury, také zrychlení přípravy a výstavby, hospodárnější vynakládání prostředků a zvýšení celkové kvality činnosti. Transformace navazuje na změny vnitřního nastavení a fungování ŘSD, které probíhají již od roku 2019, a na přípravu střednědobé strategie do roku 2025. 

Několik let ministerstvo zamýšlelo přeměnit příspěvkovou organizaci na akciovou společnost po vzoru rakouského správce ASFINAG. Na konci srpna 2020 byl na pokyn Řídícího a výkonného výboru transformace spuštěn na ministerstvu dopravy samostatný projekt „Legislativa transformace ŘSD“, jehož cílem byl příprava zvláštního zákona. Věcný záměr zákona byl zpracován v září 2020, v říjnu 2020 byl připomínkován v rámci resortu dopravy a 27. října 2020 byl na poradě ministra dopravy za resort dopravy schválen a následně odeslán do meziresortního připomínkového řízení. V dubnu 2021 poslalo ministerstvo do legislativní rady vlády návrh zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic (SDS). V srpnu 2021 věcný návrh zákona schválila vláda. Podle zprávy z ledna 2022 ministerstvo pracuje na přípravě paragrafového znění zákona.

Podle webu Zdopravy.cz právní forma této organizace měla být původně obdobná jako v případě Správy železnic, tedy státní organizace sui generis. S ohledem na snahu o zachování čistoty právního řádu a na maximální využití stávajícího zákona o státním podniku Legislativní rada vlády ministerstvu doporučila, aby přehodnotilo návrh na vznik speciální právní subjektivity a přiklonilo se k takové právní subjektivitě, která je v českém právním řádu zavedena, tedy státní podnik. Publikovaný věcný záměr zákona však již v době meziresortního připomínkového řízení operoval s označením státní podnik, z informací z listopadu 2020 naopak vyplývalo, že i Správa železnic by podle strategie ministerstva měla být po sjednocení právních forem označována jako státní podnik. Rovněž podle věcného záměru ve verzi schválené vládou v srpnu 2021 nová organizace měla mít právní formu státního podniku, jeho postavení a právní nástupnictví vůči ŘSD má být upraveno zvláštním zákonem, v oblastech zvlášť neupravených by se na něj vztahoval zákon o státním podniku.

V březnu 2022 ministerstvo dopravy poslalo návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení. Podle tohoto návrhu má nový státní podnik mít název Ředitelství silnic a dálnic (avšak bez přívlastku „ČR“), zachování názvu a zkratky bylo zdůvodněno úsporami. Vzniknout by dle tohoto návrhu měl k 1. lednu 2024. V jeho čele má být dozorčí rada a generální ředitel, jímž se k okamžiku transformace stane dosavadní generální ředitel příspěvkové organizace. 27. července 2022 návrh zákona schválila vláda.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Správci pozemních komunikací
Pozemní komunikace v Česku
Státní podniky České republiky
Záměry